Wiśniew est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
  gmina de Wiśniew, dans le powiat de Siedlce
 village de Wiśniew, chef-lieu de cette gmina
 village de Wiśniew, dans le powiat de Mińsk